Riserva naturale Grotticelle – area naturale protetta
 Monte Grotticelle – monte in provincia di Agrigento